Animazione, tecnica televisiva e cinematografica che crea l'illusione artificiosa del movimento.
Animazione digitale
Animazione teatrale
Animazione turistica